Фа́ррен () — английская фамилия. Известные носители:
 Фаррен, Элизабет (ок. 1759—1829) — британская театральная актриса.
 Фаррен, Мик (род. 1943) — английский журналист, литератор, музыкант и певец.
 Фаррен, Энн-Мэри (род. 1971) — английская бывшая профессиональная снукеристка. Родилась в Бистоне, но в настоящее время проживает в Блэкпуле.